Toutatis peut désigner :

 Dans la mythologie celtique, le dieu Teutatès, parfois orthographié « Toutatis ». Connu notamment à l'époque contemporaine par le biais de la bande-dessinée Astérix, où il est régulièrement évoqué par l'exclamation 
 En astronomie, un astéroïde, (4179) Toutatis, nommé d'après le premier, qui a frôlé la Terre le .
 Toutatis, des montagnes russes au parc Astérix à Plailly, dans l’Oise